Minotaur peut désigner plusieurs jeux vidéo :
 Minotaur (1982) sur Apple  et VIC-20 ;
 Minotaur (1983) sur Intellivision ;
 Minotaur: The Labyrinths of Crete (1992) sur MacOS.